Суперкубок Англії з футболу 2002 — 80-й розіграш суперкубка Англії, турніру, в якому зустрілися чемпіон і володар кубка Англії та віце-чемпіон попереднього сезону. 11 серпня 2002 року на стадіоні «Мілленіум» у Кардіффі на полі зійшлися чемпіон і володар кубка  «Арсенал» та віце-чемпіон «Ліверпуль».

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на transfermarkt 

2002
2002 у футболі
Серпень 2002
2002 в англійському спорті